

События 
 Члены экспедиции Джеймса Кука первыми среди европейцев ступили на берега Новой Зеландии.
 Английский парламент принял закон, карающий казнью за разрушение машин.
 Январь — Памфлеты Филиппа Френсиса против парламентской системы в Англии.
 Ликвидирована французская Ост-Индская компания.
 Начал править Папа Климент XIV (1705—1774).
 Подавление восстания бедуинов в Верхнем Египте.
 Крымские татары напали на южные окраины России. Вторжение успешно отражено. Военные действия на Дунае, в Крыму и в Закавказье, куда русские войска вступили по приглашению Грузии. В Грузии составлен проект договора о принятии её под покровительство России.
 Начало выпуска ассигнаций в России.
 Русский Балтийский флот Г. А. Спиридова, С. К. Грейга и А. Г. Орлова прошёл в Средиземное море (Первая Архипелагская экспедиция).
 Начало восстания в Сирии и Палестине против турецкого гнёта во главе с Дагиром.
 Пешвы возобновили свои походы в Северную Индию.
 Дутые долги наваба Карнатика достигли 880 тыс. фунтов. Сбор налогов с ряда округов передавался англичанам. Губернатор компании в Мадрасе Пигот попытался урезать притязания кредиторов. Служащие компании самовольно заключили Пигота в тюрьму, где он и умер.
 1769—1770 — Страшный голод в Бенгалии. Погибло около трети населения.
 Вторжение китайцев в Бирму. Установление вассальной зависимости Бирмы от Китая.
 Падение династии Маллов в Непале.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1769 году
 9 февраля — Жан Будэ, французский дивизионный генерал времён наполеоновских войн и революционных войн (ум. 1809).
 13 февраля — Крылов, Иван Андреевич, русский писатель-басенник (ум. 1844). 
 4 марта — Мухаммед Али Египетский, хедив Египта в 1805—1848 годах, талантливый военачальник и государственный деятель (ум. 1849).

 23 марта — Уильям Смит — британский геолог, основатель наук: Историческая геология и Стратиграфия (ум. 1839).
 29 марта — Никола Жан де Дьё Сульт, маршал Франции, премьер-министр Франции в 1832—1834, 1839—1840 и 1840—1847 годах (ум. 1851).
 10 апреля — Жан Ланн, маршал Франции (уб. 1809).
 14 апреля — дивизионный генерал Бартелеми Катрин Жубер, французский военачальник (уб. 1799).
29 мая — Филипп Лебон,  французский инженер; изобретатель газового освещения (ум. 1804). 
15 августа — Наполеон I, французский император и завоеватель (ум. 1821).
 23 августа — Жорж Леопольд Кювье, французский естествоиспытатель, натуралист, основатель сравнительной анатомии и палеонтологии (ум.1832)
 9 сентября — Иван Петрович Котляревский, украинский и русский писатель, драматург (ум. 1838).
14 сентября — Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон Гумбольдт, немецкий географ, натуралист и путешественник (ум. 1859).
 4 октября — Алексей Андреевич Аракчеев, граф, русский государственный деятель (ум. 1834).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1769 году
 17 августа — Василий Кириллович Тредиаковский, русский поэт, переводчик и филолог (род. 1703).

См. также

Примечания